Mortemer ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Mortemer (Oise), Ort im Département Oise in der Region Hauts-de-France
 Mortemer (Seine-Maritime), französische Gemeinde im Département Seine-Maritime in der Region Normandie

Siehe auch:
 Kloster Mortemer (Notre-Dame de Mortemer), ehemalige Zisterzienserabtei in der Gemeinde Lisors im Département Eure, Region Normandie, in Frankreich